Verseghy kan som auktorsförkortning betyda:

 Klara Verseghy
 Klára Verseghy

Robotskapade auktorsförkortningar